Ahmed Hikmet (1870-1927) – scrittore turco
 Ahmed Hikmet (1984) – calciatore bulgaro